Tratten kan avse:
Tratt – ett konformat rör
Tratten (TV-program) – ett svenskt TV-program

Geografi

Finland 

 Tratten, Korpo, Åboland, 
 Tratten, Pargas, Åboland, 
 Tratten, Kyrkslätt, Nyland,

Se även 
 Trattarna – en ö nära ön Högsar i Nagu, Finland
 Lilla Tratten – en ö i Finland
 Stora Tratten – en ö i Finland
 Karlö Tratten – en ö i Finland
 Tratten och Finkel – ett karaktärspar i den svenska TV-serien Dom kallar oss Tratten & Finkel från 1996

Robotskapade Finlandförgreningar